St Clair – jezioro w Australii, na Tasmanii
 St. Clair – jezioro na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady
Rzeki:
 St. Clair – rzeka graniczna między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą

Miejscowości w USA:
 St. Clair – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 St. Clair – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 St. Clair – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 St. Clair – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Gminy w USA:
 St. Clair (ang. St. Clair Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 St. Clair (ang. St. Clair Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 St. Clair (ang. St. Clair Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 St. Clair (ang. St. Clair Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 St. Clair (ang. St. Clair Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 St. Clair (ang. St. Clair Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 St. Clair (ang. St. Clair Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) – w stanie Alabama
 hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) – w stanie Illinois
 hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) – w stanie Michigan
 hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) – w stanie Missouri

Miejscowości w Kanadzie:
 St. Clair w Ontario